Džuba má více významů:

 Džuba (řeka) – řeka v Etiopii a Somálsku
 Džuba (město) – hlavní město Jižního Súdánu